

Geografia 
Stati Uniti d'America
Carroll – capoluogo della contea di Carroll, Iowa
Carroll – plantation della contea di Penobscot, Maine
Carroll – villaggio della contea di Wayne, Nebraska
Carroll – città della contea di Coos, New Hampshire
Carroll – città della contea di Chautauqua, New York
Carroll – villaggio della contea di Fairfield, Ohio
Carroll  – township della contea di Perry, Pennsylvania
Carroll – township della contea di Washington, Pennsylvania
Carroll – township della contea di York, Pennsylvania

Personaggi immaginari 
 Heath Carroll – personaggio della serie televisiva Blue Water High

Persone 

 Frank G. Carroll, pseudonimo di Franco Lo Cascio – regista italiano
 Halle Carroll, all'anagrafe Halle Cioffi – tennista statunitense
 Jenny Carroll, pseudonimo di Meggin Patricia Cabot – scrittrice statunitense

Pagine correlate 
 Carol
 Karol